Marburger Kreis steht für:
 Marburger Kreis (Steiermark), Verwaltungseinheit (1748–1867)

 Marburger Kreis (Diakonie), Arbeitsgruppe von Christen
 Marburger Kreis für Epochenforschung, literaturwissenschaftlich-philosophische Arbeitsgemeinschaft, siehe Walter Falk (Literaturwissenschaftler)
 Marburger Kreis (Cartellverband), Interessengemeinschaft im Cartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindungen
 Marburger Kreis, Dachverband fakultativ schlagender Turnerschaften, heute Marburger Konvent

Siehe auch:
 Kreis Marburg
 Marburger Schule